Moviment de la Resistència Valldostana, moviment nacionalista històric de la Vall d'Aosta, a Itàlia
 MRV Engenharia (de l'acrònim dels noms dels fundadors Mário + Rubens + Vega), empresa de construcció del Brasil
 Motor de reluctància variable, un tipus de motor pas a pas
 Vehicle de recuperació (del seu nom en anglès Mechanised Recovery Vehicle), un tipus de vehicle de combat d'infanteria utilitzat per a remolcar